

Patronyme 

 Barbi Benton (1950-), mannequin, comédienne et chanteuse américaine ;
 Bill W. Benton, ingénieur du son américain ;
 Buster Benton (1932-1996), chanteur et guitariste de blues américain ;
 Carl Benton Reid (1893-1973), acteur américain ;
 Fletcher Benton (1931-), sculpteur américain ;
 Michael James Benton (1956-), paléontologue britannique ;
 Rita Benton (1918-1980), musicologue américaine ;
 Robert Benton (né en 1932), scénariste, réalisateur et acteur américain ;
  ;
  ;
 Tom Benton (né en 1999), coureur cycliste australien.

Toponyme

Canada 
 Benton, un village du comté de Carleton dans le Nouveau-Brunswick ;
 Benton, un district de services locaux situé sur l'Île de Terre-Neuve ;

Royaume-Uni 
  ;

États-Unis 
 Benton, une localité de l'Alabama ;
 , une localité de l'Arizona ;
 Benton, une localité de l'Arkansas ;
 Benton, census-designated place située en Californie ;
 Benton, une localité de l'Illinois ;
 Benton, une ville en Iowa ;
 Benton, une localité du Kansas ;
 Benton, une localité du Kentucky ;
 Benton, une ville en Louisiane ;
 Benton, une localité du Maine ;
 Benton, une localité du Missouri ;
 Benton, une localité du New Hampshire ;
 Benton, une localité de l'État de New York ;
 Benton, une localité en Pennsylvanie ;
 Benton, une localité du Tennessee ;
 Benton Harbor, une localité du comté de Berrien, dans le Michigan ;
 .

Patronyme anglais
Homonymie de localités aux États-Unis